Економіка Північного Кіпру має переважаючий сектор послуг (69% ВВП у 2007 р.), який включає державний сектор, торгівлю, туризм та освіту. Промисловість (легке виробництво) вносить 22% ВВП, а сільське господарство - 9%.  Економіка Північного Кіпру працює на вільному ринку, значну частину адміністративних витрат фінансує Туреччина. Північний Кіпр використовує турецьку ліру як свою валюту, що пов’язує його економічне становище з економікою Туреччини.

Станом на 2014 рік ВВП на душу населення Північного Кіпру становив 15 109 доларів США, а ВВП - 4 399 мільярдів доларів. Економіка зросла на 4,9% у 2014 році та 2,8% у 2013 році, що означає, що Північний Кіпр зростає швидше, ніж Республіка Кіпр.   Північний Кіпр спостерігав економічне зростання та зниження рівня безробіття протягом 2010-х років; рівень безробіття в 2015 році становив 7,4%  порівняно з 8,3% у 2014 році.  Рівень інфляції у червні 2015 року становив 3,18%.

Ембарго, борг та роль Туреччини 

Через свій міжнародний статус та ембарго на порти,  сильно залежить від турецької військової та економічної підтримки.  Весь експорт та імпорт Північний Кіпр повинен здійснюватися через Туреччину, якщо тільки вони не виробляються на місцевому рівні, з матеріалів, що надходять у зону (або ввозяться через один із визнаних портів острова), коли вони можуть експортуватися через один із законних портів.

Триваюча проблема Кіпру негативно впливає на економічний розвиток Північного Кіпру. Республіка Кіпр, як міжнародно визнаний орган, оголосила закритими аеропорти та порти в цьому районі, що не перебувають під її ефективним контролем. Усі країни-члени ООН та ЄС поважають закриття цих портів та аеропортів згідно з декларацією Республіки Кіпр. Турецька громада стверджує, що Республіка Кіпр використовувала свій міжнародний статус для обмеження економічних відносин між Північним Кіпром та рештою світу.  

Існують трирічні програми фінансово-економічного співробітництва між Туреччиною та Північним Кіпром.  У 2013 році Туреччина перерахувала 430 мільйонів турецьких лір до турецько-кіпрського бюджету, що складає 5,7% ВНП і одну сьому державного бюджету. Допомога з Туреччини зменшилася з 7,1% бюджету у 2004 році. Крім того, у 2013 році дефіцит бюджету становив 7,2% ВНП, а кредит у розмірі 6,6% ВНП був отриманий від Туреччини. У період між 2004 та 2013 роками на Північному Кіпрі постійно був дефіцит бюджету, який у 2009 році досяг 14,0% ВНП. Це спонукало до постійних запозичень у Туреччини, досягнувши максимум 12,2% ВНП у 2009 році  У грудні 2014 року загальний борг Північного Кіпру становив 23 мільйони турецьких лір, причому 7,5 мільйона лір - зовнішній борг Туреччини. Це становило 1,5 рази ВВП.

Економічного зростання 

Незважаючи на обмеження, накладені відсутністю міжнародного визнання, економіка ТРСК отримала вражаючі показники. Номінальні темпи зростання ВВП економіки ТРСК у 2001-2005 рр. Становили відповідно 5,4%, 6,9%, 11,4%, 15,4% та 10,6%.   Темп приросту реального ВВП у 2007 році оцінюється у 2%.  Це зростання було зумовлене відносною стабільністю турецької ліри та бумом в освіті та будівництві.

Зростання було додатково стимульовано приходом покупців житла в Північній Європі, які інвестували у вілли для відпочинку. Понад 10 000 британців, включаючи емігрантів, придбали там вілли для відпочинку, де вони можуть постійно жити або відвідувати їх протягом літніх місяців. Ці поселенці заробили понад 1 мільярд доларів між 2003 і 2007 роками.

Між 2002 і 2007 роками валовий національний продукт на душу населення збільшився більше ніж утричі (у поточних доларах США): 

 4 409 доларів США (2002)
 5949 доларів США (2003)
 8095 доларів США (2004)
 10567 доларів США (2005)
 11 837 доларів США (2006)
 14 047 доларів США (2007, попередньо)

Дослідження Світового банку показують, що ВВП на душу населення в ТРСК зріс до 76% ВВП на душу населення в Республіці Кіпр з урахуванням ППС у 2004 році (22 300 доларів США для Республіки Кіпр та 16 900 доларів США для ТРСК).   Офіційні оцінки ВВП на душу населення в поточних доларах США становлять 8095 доларів США у 2004 році та 11 837 доларів США у 2006 році

Розвиток 

Хоча економіка Північного Кіпру розвинулася в останні роки, вона все ще залежить від грошових трансфертів уряду Туреччини. Відповідно до угоди від липня 2006 р. Анкара повинна була надавати Північному Кіпру економічну допомогу на суму 1,3 млрд. дол. США протягом 2006–2008 рр.  Це продовження постійної політики, згідно з якою уряд Туреччини щороку виділяє близько 400 мільйонів доларів зі свого бюджету для сприяння підвищенню рівня життя турецьких кіпріотів.

Туризм 

Туристичний сектор Північного Кіпру спостерігав високі рівні постійного зростання. У 2013 році Північний Кіпр відвідало 1,23 мільйона туристів, 920 000 з яких - з Туреччини. Кількість туристів подвоїлася з 2006 року, коли спостерігалося 570 000 туристів. Дохід від туризму склав 616 млн. Доларів США, порівняно з 390 млн. Доларів США у 2009 році та 288 млн. Доларів США у 2004 році. 

Кількість туристичних місць зросла до 17 000 у 2011 році.

Банківська справа 
Банківський сектор виріс на 114% з 2006 до 2011 р.  Банк розвитку Північного Кіпру є членом Асоціації установ фінансування розвитку в Азії та Тихоокеанському регіоні (ADFIAP).

Експорт та імпорт 
СОТ статистично враховує продукцію з Північного Кіпру як продукцію з Туреччини. 

У 2014 році експорт Північного Кіпру становив 130 мільйонів доларів США, збільшившись на 11,9% порівняно з 2013 роком, а імпорт склав 1,51 мільярда доларів США, збільшившись на 3,6% порівняно з 2013 роком. Основним торговим партнером є Туреччина, станом на 2014 рік, 64,7% імпорту кіпрських Туреччини припадає на та 58,5% експорту кіпрських Туреччини до Туреччини. На країни Близького Сходу припадає 30,3% турецько-кіпрського експорту, і їх частка в експорті Північного Кіпру значно зросла і становила лише 17,8% у 2006 році. Частка експорту до Європейського Союзу значно зменшилася з 15,0% у 2006 році до 6,2% у 2014 році, тоді як імпорт з Європейського Союзу становив 15,5% від усього імпорту. 

Сільськогосподарський сектор є джерелом переважної більшості товарів, що експортуються. У 2013 р. 32,4% експортованої продукції було сировинною сільськогосподарською продукцією, а 50,8% - переробленою сільськогосподарською продукцією. 8,7% експорту становили корисні копалини, 3,0% одяг та 5,1% інші промислові товари. Сировина цитрусових сама по собі становила 19,1% всього експорту.  Найважливішими експортованими продуктами з точки зору доходу, які вони виробляють, є молочні продукти, цитрусові, ракі, брухт, цитрусовий концентрат, курка та картопля. 

Нижче наведена таблиця, що показує розподіл експорту Північного Кіпру за товарами:

Примітки

Посилання 

Економіка за країною
Сторінки з неперевіреними перекладами
Економіка Кіпру